Вужачка (Ophioglossum) — рід папоротеподібних рослин класу псилотоподібні (Psilotopsida). Вужачка має понад 1260 хромосом, що є рекордом серед рослин.

Поширення 
Представники роду поширені майже по всій земній кулі, особливо у тропіках. У флорі України є лише один вид із цього роду.

Класифікація 
Рід містить понад 45 видів:
 Ophioglossum azoricum C.Presl (1845) 
 Ophioglossum bergianum Schlecht. (1825)
 Ophioglossum bucharicum O.A & B.Fedtsch. (1923)
 Ophioglossum californicum Prantl (1883)
 Ophioglossum caroticaule J.E.Burrows (1993)
 Ophioglossum convexum J.E.Burrows (1989)
 Ophioglossum costatum R.Br. (1810)
 Ophioglossum crotalophoroides Walter (1788)
 Ophioglossum decipiens Poir. (1893)
 Ophioglossum dietrichiae Prantl (1883)
 Ophioglossum dudadae Mickel (1992)
 Ophioglossum engelmannii Prantl (1883)
 Ophioglossum fernandezianum C.Chr. (1920)
 Ophioglossum gomezianum Welw. ex A.Br. (1868)
 Ophioglossum gracile J.E.Burrows ex Pocock (1995)
 Ophioglossum gramineum Willd. (1802)
 Ophioglossum harrisii Underw. (1909)
 Ophioglossum intermedium Hook. (1854)
 Ophioglossum kawamurae Tagawa (1939)
 Ophioglossum lancifolium C.Presl (1845)
 Ophioglossum latifolium (Prantl) J.E.Burrows (1993)
 Ophioglossum litorale Makino (1929)
 Ophioglossum loureirianum C.Presl (1845)
 Ophioglossum lusitanicum L. (1753) 
 Ophioglossum moultoni Copel. (1912)
 Ophioglossum namegatae Nish. & Kurita (1969)
 Ophioglossum nudicaule L.f. (1781)
 Ophioglossum oblongum H.G.Zhou & H.Li (1991)
 Ophioglossum obovatum Miq. (1868)
 Ophioglossum opacum R.Br. (1818)
 Ophioglossum ovatum Bory (1804)
 Ophioglossum parvifolium Grev. & Hook. (1833)
 Ophioglossum parvum M.Nishida & Kurita (1980)
 Ophioglossum pendulum L. (1763)
 Ophioglossum polyphyllum A.Br. (1844)
 Ophioglossum pusillum Raf. (1814)
 Ophioglossum raciborskii Alderw. (1918)
 Ophioglossum ramosii Copel. (1935)
 Ophioglossum reticulatum L. (1753)
 Ophioglossum rubellum Welw. ex A.Br. (1868)
 Ophioglossum savatieri Nakai (1926)
 Ophioglossum scariosum Clausen (1938)
 Ophioglossum schmidii Kunze (1861)
 Ophioglossum simplex Ridley (1901)
 Ophioglossum thermale Komarov (1914)
 Ophioglossum thomasii Clausen (1938)
 Ophioglossum timorense Miq. (1868)
 Ophioglossum usterianum Christ (1911)
 Вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum) L. (1753)

Джерела 
 A description from Culpeper's «The English Physician» from 1814 

Вужачкові
Роди папоротей